VD steht für:
 Kambodscha (ICAO-Code)
 Vampire Diaries, US-amerikanische Fernsehserie
 Vampires Dawn, deutsche Computer-Rollenspiel-Reihe
 Venereal Disease, siehe Sexuell übertragbare Erkrankung
 Verfassungsdienst im österreichischen Bundeskanzleramt
 Verkehrsdienst (Fachzeitschrift), deutsche Zeitschrift für die Rechtspraxis im Straßenverkehr
 verschiedene; bei der deutschen Lohnsteuerkarte bezeichnete dies (bis 2004), dass die betreffende Person keiner oder einer nicht umlageerhebenden Religionsgemeinschaft zugehörig ist, sodass keine Kirchenlohnsteuer zu erheben ist (ab 2005 ersetzt durch Abkürzung „--“). In der Einkommensteuererklärung wird "VD" weiterhin verwendet
 Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung, Schweiz
 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke, siehe VD 16
 VirtualDub, eine freie Videosoftware
 römische Zahlzeichen für 495

VD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Trondheim in der Provinz Trøndelag
 Österreich: Diplomatisches Korps in Vorarlberg
 Schweiz: Kanton Waadt (für Vaud)
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

VD bezeichnet:
 die Spannung am Drain eines Feldeffekttransistors, siehe Spannungsbezeichnung
 den Totraum bei der Atmung, siehe Totraum (Atmung)

Abkürzung